Gawlik – polskie nazwisko. 27 stycznia 2022 roku nosiło je 11 152 Polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Gawlik:
 Bogusław Gawlik
 Czesław Gawlik
 Ewald Gawlik
 Ginter Gawlik
 Jan Paweł Gawlik
 Józef Gawlik (podpułkownik)
 Józef Gawlik (profesor)
 Maksymilian Gawlik
 Maria Gawlik
 Radosław Gawlik
 Romuald Gawlik
 Stanisław Gawlik (aktor)
 Stanisław Gawlik (historyk)
 Stanisław Gawlik (polityk)
 Waldemar Gawlik
 Weronika Gawlik
 Władysław Gawlik
 Zbigniew Gawlik
 Zdzisław Gawlik
 Zygmunt Gawlik

Obiekty geograficzne:
 Gawlik – szczyt w Sudetach, w Masywie Śnieżnika
 Gawlik – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy
 Gawlik – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim, dopływ rzeki Ełk

Przypisy